Lockheed Martin F-35 Lightning II – caccia multiruolo
 DR F35 - autovettura di tipo SUV di segmento C commercializzata dalla casa automobilistica italiana DR Automobiles.
 F35 – Kjalvegur, strada islandese